Тагин: многозначный термин. Может означать:

 Тагин — декоративные «коронки» у некоторых букв еврейского алфавита.
 Тагин, Николай Михайлович (1946—2008) — советский актёр.

Примечания